Zanotelli – cognome italiano
 Alex Zanotelli – religioso italiano
 Davide Zanotelli – giocatore di curling italiano
 Giulia Zanotelli – politica italiana
 Silvio Zanotelli – giocatore di curling italiano